Mario Perniola – filosofo, accademico e scrittore italiano
 Michele Perniola – personaggio televisivo e cantante italiano
 Mirko Perniola – fumettista italiano